Els pièrids (Pieridae) són una família de lepidòpters de la superfamília Papilionoidea. Fins a l'any 2011 hi havia un total de 1.164 espècies descrites. La majoria són blanques, grogues o taronges, algunes amb taques negres. Espècies com la blanca de la col (Pieris brassicae) i la blanqueta de la col (Pieris rapae) poden constituir plagues per a cultius de cols i coliflors. Aquesta família inclou algunes de les espècies més comunes dels Països Catalans, com la blanqueta de la col (Pieris rapae) o la blanqueta perfumada (Pieris napi), les quals s'han adaptat a la vida entre terrenys cultivats i marges de camins.

Taxonomia i sistemàtica 
Les relacions filogenètiques entre pièrids i la resta de famílies de papilionoïdeus serien:

Vegeu també 
 Llista de pièrids de la península Ibèrica i Balears

Referències